Берг-эн-Дал () — община в провинции Гелдерланд (Нидерланды). Административный центр — деревня Грусбек.

Территория общины занимает 93,28 км², из которых 86,31 км² — суша и 6,97 км² — водная поверхность. По данным на 1 августа 2020 года население общины составляло 34 972 человека.

История 
Община была образована 1 января 2015 года путём слияния прежних общин Грусбек, Миллинген-ан-де-Рейн и Убберген.

Состав 
В общину Берг-эн-Дал входят следующие населённые пункты (в скобках указано население на 2020 год):
 Бек (3 635)
 Берг-эн-Дал (2 470)
 Эрлеком (155)
 Грусбек (16 775)
 Хейлиг-Ландстихтинг (835)
 Кекердом (490)
 Лёт (1 715)
 Миллинген-ан-де-Рейн (5 855)
 Ой (2 495)
 Персинген (95)
 Убберген (490)

Примечания